Sepiolidae е семейство водни мекотели от разред Sepiolida.

Класификация 
Семейство Sepiolidae
 Подсемейство Heteroteuthinae
 Род Amphorateuthis
 Род Heteroteuthis
 Род Iridoteuthis
 Род Nectoteuthis
 Род Sepiolina
 Род Stoloteuthis
 Подсемейство Rossiinae
 Род Austrorossia
 Род Neorossia
 Род Rossia
 Род Semirossia
 Подсемейство Sepiolinae
 Род Euprymna
 Род Inioteuthis
 Род Rondeletiola
 Род Sepietta
 Род Sepiola

Източници 

Sepiolida